Järve (Kohtla)
 Järve (Koonga)
 Järve (Salme)

Zobacz też